Mille-Îles peut signifier:

Les Mille Îles ou îles Seribu, une chaîne d'îles en Indonésie ;
Les Mille Îles, une chaîne d'îles dans le fleuve Saint-Laurent au Canada et aux États-Unis ;
Le parc national des Mille-Îles, en Ontario (Canada) ;
La vinaigrette Mille-îles ;
La rivière des Mille Îles, au Canada ;
Mille-Isles, une municipalité du Québec (Canada) ;
La seigneurie des Mille-Îles, en Nouvelle-France ;
Mille-Îles, une circonscription électorale provinciale du Québec.